Europamästerskap 1979 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1979
Europamästerskapen i fälttävlan 1979
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1979
Europamästerskapen i konståkning 1979
Europamästerskapen i simsport 1979
Europamästerskapet i basket för herrar 1979
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1979
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1979
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1979
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1979